Baldrian bezeichnet:
 Baldrian, eine Pflanzengattung
 insbesondere Echter Baldrian

Baldrian ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Baldrian, deutscher Radsportler
 Michal Baldrián (* 1970), tschechoslowakischer Radrennfahrer